Plocher ist der Familienname folgender Personen:

 Hanspeter Plocher (* 1942), deutscher Regisseur
 Hermann Plocher (1901–1980), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor

Siehe auch:
 Ploch
 Blocher